Trafford – dystrykt w hrabstwie Wielki Manchester, w Anglii

Miejscowości w USA:
 Trafford – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Trafford – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Bridge Trafford – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Mickle Trafford – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Wimbolds Trafford – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)

Inne:
 Charlie Trafford – kanadyjski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Old Trafford – stadion Manchesteru United